УОС — аббревиатура. Может означать:
 Ударный объём сердца
 Управление особого строительства
 Укроргсинтез
 Управление оборонного строительства (УОС)
 Устройство ограничения скорости
 Установка охранной сигнализации